Nouvelle-Calédonie La Première peut désigner :

 Nouvelle-Calédonie La Première, une chaîne de télévision ;
 Nouvelle-Calédonie La Première, une chaîne de radio.